Женский вариант имени Джамиль
 Джамиля (повесть)
 Джамиля (фильм)
 Джамиля (опера)